Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2009/10 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2009/10 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 153 Spieler ein, von denen 33 keinen Wettkampf verpassten. Der BŠŠ Frýdek-Místek kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während bei ŠK Duras BVK - Královo Pole die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 19.

Erfolgreichster Spieler der Saison war David Navara (ŠK Mahrla Prag) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Navaras Mannschaftskollege Vlastimil Jansa sowie Miloš Možný (TJ Zikuda Turnov). Mit Andrej Pochinkov (ŠK Mahrla Prag) und Igor Štohl (TJ Zikuda Turnov) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Pochinkov zwei Partien spielte, Štohl eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, ISL = Island, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK Mahrla Prag

ŠK Sagina Pardubice

ŠK Zlín

BŠŠ Frýdek-Místek

TJ Zikuda Turnov

2222 ŠK Polabiny

ŠK Geofin Ostrava

TJ TŽ Třinec

A64 Valoz Grygov

TJ Bohemians Prag

ŠK Duras BVK - Královo Pole

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2009
Schach 2010